Fisel bezeichnet:

 Fisel (Tanz), bretonischer Volkstanz

Fisel ist der Familienname folgender Person:

  Wolfgang Fisel (* 1963), deutscher Fußballspieler und -trainer